Il cenacolo (lat.: coenacŭlum) era il luogo in cui nell'antica Roma si consumava il pasto serale
 Nella tradizione cristiana, Cenacolo per antonomasia è il luogo in cui si svolse l'Ultima Cena di Gesù a Gerusalemme
 Chiese chiamate Cenacolo:
Cenacolo di Foligno
Cenacolo di Ognissanti
Cenacolo di San Salvi
Cenacolo di Sant'Apollonia
Cenacolo di Santo Spirito

 Diversi celebri dipinti intitolati Ultima Cena sono anche noti come Cenacolo. Per una lista di questi dipinti vedi Ultima Cena:
 LUltima cena, celebre dipinto di Leonardo da Vinci.

 in senso figurato, si indica con cenacolo un luogo di ritrovo di intellettuali o artisti oppure un gruppo di artisti accomunati da una stessa tendenza o dalla comune volontà di confronto reciproco. Esempi storici di un fenomeno culturale che ha assunto, nel tempo, forme moltecipli, sono:
 il simposio della Grecia antica
 i circoli letterari fioriti a Roma sotto l'influenza culturale ellenica, come il celebre Circolo degli Scipioni
 i sodalizi culturali e letterari delle corti medievali e rinascimentali, come la Scuola poetica siciliana di Federico II di Svevia, il circolo presso la corte degli Este, ecc.
 i salotti letterari
il Cenacolo Artistico Forlivese
il luogo di ritrovo dei cantautori romani degli anni settanta detto Cenacolo.

Pagine correlate
 Ultima Cena
 Giovedì Santo

Altri progetti